Adams može značiti:

Osobe
 Abigail Adams (1744. – 1818.), žena Johna Adamsa i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Amy Adams (rođena 1974.), američka glumica
 Ansel Adams (1902. – 1984.), američki fotograf
 Bryan Adams (rođen 1959.), kanadski gitarist, pjevač i kantautor
 Douglas Adams (1952. – 2001.), engleski dramaturg i pisac
 Eddie Adams (1933. – 2004.), američki fotograf i fotoreporter
 Joey Lauren Adams (rođena 1968.), američka glumica i redateljica
 John Adams (1735. – 1826.), jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država i drugi američki predsjednik
 John Adams (Alexander Smith) (1766. – 1829.), jedan od pobunjenika s broda Bounty
 John Quincy Adams (1767. – 1848.), šesti američki predsjednik
 Louisa Catherine Adams (1775. – 1852.), žena Johna Quincya Adamsa i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Michael Adams (šahist) (rođen 1971.), engleski šahovski velemajstor
 Ryan Adams (rođen 1974.), američki pjevač i kantautor
 Samuel Adams (1722. – 1803.), američki državnik
 Valerie Adams (rođena 1984.), novozelandska atletičarka
 Walter Sydney Adams (1876. – 1956.), američki astronom

Mjesta
 Adams (Nebraska)